Agnes Carlsson (1988), Zweeds zangeres
 Alvin Carlsson (1891-1972), Zweeds schoonspringer
 Arvid Carlsson (1923), Zweeds wetenschapper en Nobelprijswinnaar
 Daniel Carlsson (1976), Zweeds rallycoureur
 Erik Carlsson (1929), Zweeds rallycoureur
 Ingvar Carlsson (1934), Zweeds parlementslid
 Ingvar Carlsson (rallyrijder) (1947-2009), Zweeds rallycoureur
 Johan Carlsson (1986), Zweeds golfer
 Julia Carlsson (1975), Zweeds voetbalster
 Kent Carlsson (1968), Zweeds tennisser
 Magnus Carlsson (1974), Zweeds zanger
 Magnus A. Carlsson (1980), Zweeds golfer
 Pontus Carlsson (1982), Zweeds schaker
 Tobias Carlsson (1975), Zweeds voetballer
 Ulf Carlsson (1961), Zweeds tafeltenniser

Zie ook 
 Carlsen (doorverwijspagina)
 Carlson (doorverwijspagina)
 Karlsson (doorverwijspagina)